Der Begriff Auslandsdienst bezeichnet:

 Wehrersatzdienst in Deutschland, Anderer Dienst im Ausland
 Wehrersatzdienst, Auslandsdienst Österreichs
 Lehreinsatz im Ausland in Deutschland, siehe Auslandsdienstlehrkraft  
 einen meist öffentlich-rechtlicher oder staatlicher Rundfunksender, der Hörfunk für Hörer im Ausland auf Kurzwelle, über Satellit oder als Webradio produziert und ausstrahlt (Auslandsrundfunk)